Межлаук — фамилия. Известные носители:

 Межлаук, Валерий Иванович (1893—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Межлаук, Иван Иванович (1891—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Межлаук, Мартын Иванович (1895—1918) — русский революционер, большевик. Брат Валерия и Ивана Межлауков.